В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Фалештского района входит 76 населённых пунктов, в том числе:
 1 город — Фалешты ();
 1 населённый пункт в составе города — Сахарный Завод ();
 12 сёл, не входящих в состав коммун;
 62 села, входящих в состав 20 коммун.

Примечания 

Фалештский район
Фалештский район